Wildgrub steht für

 Wildgrub (Kiefersfelden), Einöde in der Gemeinde Kiefersfelden, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wildgrub, deutsche Bezeichnung der Gemeinde Václavov u Bruntálu, Tschechischen Republik